Rudi Telwe (? – ?) indonéz labdarúgócsatár.

Jegyzetek 

Indonéz labdarúgók
Az 1938-as világbajnokság labdarúgói
Labdarúgócsatárok